Roemeense Ecologische Partij - Roemenië
 Groene Ecologische Partij van Mexico - Mexico
 Polska Partia Ekologiczna - Zielonych - Polen
 Nouvelle Écologie démocrate - Frankrijk
 Parti écologiste (Frankrijk) - Frankrijk
 Europe Écologie-Les Verts - Frankrijk
 Kinima Oikologon Perivallontiston - Cyprus